Orbász, folyó Boszniában
 Verbász, település a Vajdaságban
 Verbász község, közigazgatási egység a Vajdaságban